Laurențiu (lat. Laurentius, - cel ce poartă lauri, Laureatus - omul din Laurent) nume de familie sau prenume masculin

Zile onomastice 
 8 ianuarie: Laurentius Giustiniani; 
 2 februarie: Laurentius de Canterbury”, arhiepiscop (d. 3 februarie 619);
 21 iulie: Laurențiu de Brindisi (1559-1619), teolog italian, sfânt;
 10 august: Laurențiu de Roma, arihidiacon, martir;
 14 noiembrie: Laurentius O'Toole (Lorcan Ua Tuathail) din Dublin

Variante 
 Lars, Lasse, Laurent, Laurenz, Laurens, Laurențiu, Laurenzius, Larenz, Laurids, Laurian, Lavrans, Lawrence, Lenz, Llorenç, Lorenz, Lorentz, Rentz, Renz, Renzi, Rentsch, Lorenzo, Lorențo, Renzo, Lörinc, Lorinc, Lôrincz, Lorin, Lovro, Vavřínec, Wawrzyniec), Waurick, Waurich, Vávra, Wawra, Wawre.

Personalități 
 „Laurentius” (498-499) papă
 „Laurentius din Bizanț,” episcop
 „Laurențiu de Roma” sfânt
 „Thomas Edward Lawrence”, cunoscut ca „Lawrence of Arabia” arheolog, scriitor, spion britanic
 Corvin-Laurențiu Bangu
 Felician Doru Laurențiu Veber
 Laura Laurențiu
 Laurențiu Cazan
 Laurențiu Damian
 Laurențiu Dumănoiu
 Laurențiu Dumitrașcu
 Laurențiu Mircea Popescu
 Laurențiu Mironescu
 Laurențiu Priceputu
 Laurențiu Rotaru
 Laurențiu Roșu
 Laurențiu-Ștefan Peterfi
 Laurențiu Streza
 Laurențiu Ulici
 Marcel Laurențiu Romanescu

Denumiri geografice 
 St. Lawrence County, aparține de statul federal New York
 Sankt-Lorenz-Golf (golful Sf. Laurențiu gura de vărsare a râului în Atlantic
 Fluviul Sf. Laurențiu, râu din Canada și SUA

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine